Мускул-замыкатель, аддуктор

 Контактор

 Взрыватель